Пір — у суфізмі керівник тариката (братства), святий.

Топонім 

 Пір — село у повіті Сату-Маре в Румунії.
 Пір (комуна) — комуна у повіті Сату-Маре в Румунії.
 Фонтен-о-Пір — муніципалітет у Франції, у регіоні Нор-Па-де-Кале, департамент Нор.

Прізвище 
 Жорж Пір (1910—1969) — бельгійський домініканець, лауреат Нобелівської премії миру за 1958 рік «За допомогу біженцям».

Пароніми 
 Пир — застаріла назва бенкету, учти.